Wernli steht für:
 Wernli (Unternehmen), Schweizer Feingebäckhersteller

Personen:
 Henri Wernli (1898–1961), Schweizer Schwinger und Freistilringer
 Judith Wernli (* 1973), Schweizer Radio- und Fernsehmoderatorin
 Jürg Wernli (* 1950), Schweizer Politiker (FDP)
 Kurt Wernli (1942–2023), Schweizer Politiker (SP, parteilos)
 Tamara Wernli (* 1972), Schweizer Moderatorin, Videobloggerin, Kolumnistin und Autorin